Главным источником информации послужил список действительных членов Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) на официальном сайте этой организации (данные на 14 июня 2012 года).

А 
 Акиншин, Николай Степанович (род. 1950), действ. член РАРАН (1993)
 Акопян, Иосиф Григорьевич (род. 1931)
 Астахов, Андрей Андреевич (род. 1941), действ. член РАРАН (1999)
 Аюпов, Абрек Идрисович (род. 1936 - 2020), действ. член РАРАН (1993)

Б 
 Бабичев, Виктор Ильич (род. 1941), член-корр. РАРАН (1998)на оф. сайте РАРАН — уже действ. член

 Байдак, Владислав Иванович (род. 1950), член-корр. РАРАН (1996)на оф. сайте РАРАН — уже действ. член
 Баранов, Николай Андреевич (род. 1945), член-корр. РАРАН (1993)на оф. сайте РАРАН — уже действ. член
 Безель, Яков Владимирович (род. 1938), действ. член РАРАН (1993)
 Богомолов, Алексей Иванович (род. 1933), действ. член РАРАН (1993)
 Богоряд, Игорь Борисович (1935—2016), действ. член РАРАН (1993)
 Буренок, Василий Михайлович

В 
 Васильев, Юрий Сергеевич (род. 1929), действ. член РАРАН
 Величко, Игорь Иванович (1934—2014), действ. член РАРАН (1996)
 Вихров, Валерий Александрович (род. 1955), действ. член РАРАН
 Волков, Владимир Тимофеевич (род. 1940), действ. член РАРАН (1993)

Г 
 Гладков, Дмитрий Иванович (род. 1926), действ. член РАРАН (1993)
 Головин, Сергей Анатольевич (род. 1950), член-корр. РАРАН (1998)на оф. сайте РАРАН — уже действ. член
 Голубев, Владимир Алексеевич (1933—1998)
 Горчица, Геннадий Иванович (род. 1938), действ. член РАРАН (1999)
 Григоров, Сергей Иванович (род. 1946), действ. член РАРАН (1998)
 Григорян, Валерий Арменакович (род. 1946), член-корр. РАРАН (1998)на оф. сайте РАРАН — уже действ. член
 Григорян, Самвел Самвелович (1930—2015), действ. член РАРАН (1993)
 Гурский, Борис Георгиевич (род. 1944), член-корр. РАРАН (1997)на оф. сайте РАРАН — уже действ. член

Д  
 Дворкин, Владимир Зиновьевич (род. 1936), действ. член РАРАН
 Дегтярь, Владимир Григорьевич (род. 1948), член-корр. РАРАН (2000)на оф. сайте РАРАН - уже действ. член
 Дементьев, Валерий Александрович (род. 1939), действ. член РАРАН (1993)
 Денежкин, Геннадий Алексеевич (1932—2016), член-корр. РАРАН (1994)на оф. сайте РАРАН - уже действ. член
 Денисюк, Анатолий Петрович (род. 1938), действ. член РАРАН (1993)

Е  
 Егоров, Борис Михайлович (род. 1938), действ. член РАРАН (1993)

З 
 Забелин, Леонид Васильевич (1932—2015), член-корр. РАРАН (1999)на оф. сайте РАРАН — уже действ. член
 Закаменных, Георгий Иванович

И 
 Иванов, Виталий Александрович (1929—2021), действ. член РАРАН (1993)
 Илькаев, Радий Иванович (род. 1938), действ. член РАРАН (1993)

К 
 Калашников, Владимир Васильевич (род. 1944), действ. член РАРАН (1997)
 Каллистов, Анатолий Анатольевич (1935—2016), действ. член РАРАН (1993)
 Каркищенко, Николай Николаевич (род. 1943), действ. член РАРАН (1997)
 Кашин, Валерий Михайлович (род. 1947), член-корр. РАРАН (2001)на оф. сайте РАРАН — уже действ. член
 Киреев, Владимир Петрович (род. 1946), действ. член РАРАН (1993)
 Ковалёв, Николай Григорьевич (род. 1946), член-корр. РАРАН (1998)на оф. сайте РАРАН — уже действ. член
 Кокошин, Андрей Афанасьевич (род. 1945), действ. член РАРАН (1993)
 Кондратьев, Вадим Ильич (род. 1935), член-корр. РАРАН (1995)на оф. сайте РАРАН — уже действ. член
 Корабельников, Валентин Владимирович (род. 1946), член-корр. РАРАН (1996)на оф. сайте РАРАН — уже действ. член
 Коротков, Олег Валерьевич (род. 1951), член-корр. РАРАН (1994)на оф. сайте РАРАН — уже действ. член
 Кострюков, Василий Федорович (род. 1931), действ. член РАРАН (1997)
 Котенков, Александр Алексеевич статья ещё не включена в данную категорию
 Крамаренко, Владимир Никифорович (род. 1952), действ. член РАРАН (1993)
 Кутахов, Владимир Павлович (род. 1947), действ. член РАРАН (1999)
 Кухтенко, Владимир Илларионович (род. 1932), действ. член РАРАН (1998)

Л   
 Лавринов, Геннадий Алексеевич (род. 1959), действ. член РАРАН
 Липанов, Алексей Матвеевич (род. 1935), действ. член РАРАН (1993)
 Лоборев, Владимир Михайлович (род. 1937), действ. член РАРАН (1997)
 Лысенко, Лев Николаевич (род. 1939), действ. член РАРАН (1993)

М 
 Макаровец, Николай Александрович
 Марьяш, Виктор Иосифович
 Мацеевич, Бронислав Вячеславович
 Милёхин, Юрий Михайлович
 Михайлов, Валерий Александрович (род. 1939)
 Михайлов, Виктор Никитович (1934—2011)
 Михайлов, Николай Васильевич
 Михайлов, Юрий Михайлович (род. 1953)

Н 
 Назаров, Борис Викторович (1947—2014)
 Непобедимый, Сергей Павлович (1921—2014)
 Ноздрачёв, Александр Васильевич
 Носенко, Юрий Иванович (род. 1949), зам. главы Федерального космического агентства, профессор-совместитель кафедры 604 МАИ.
 Нудельман, Александр Эммануилович (1912—1996)

О  
 Обухов, Анатолий Степанович

П  
 Панов, Виталий Валерьянович
 Петров, Виктор Алексеевич
 Подоплёкин, Юрий Фёдорович
 Потёмкин, Эдуард Константинович (род. 1934)

Р  
 Рахманов, Александр Алексеевич
 Романов, Олег Яковлевич
 Рототаев, Дмитрий Александрович
 Руденко, Валерий Лукич

С  
 Садовничий, Виктор Антонович
 Саламахин, Тимофей Михайлович
 Самсонов, Лев Михайлович
 Светлов, Владимир Григорьевич (род. 1935), действ. член РАРАН с 1997 г.
 Селиванов, Виктор Валентинович
 Сизов, Юрий Георгиевич
 Сильников, Михаил Владимирович
 Симоненко, Владимир Борисович
 Соколов, Вячеслав Яковлевич
 Соколовский, Геннадий Александрович
 Соколовский, Михаил Иванович
 Соловьёв, Виктор Сергеевич
 Солунин, Виктор Леонидович

Т   
 Титов, Владимир Михайлович (род. 1933), действ. член РАРАН с 1993

У  
 Уткин, Алексей Федорович (1928—2014)

Ф  
 Файков, Юрий Иванович
 Федоров, Игорь Борисович (род. 1940), действ. член РАРАН (1996)
 Федосов, Евгений Александрович
 Феофилактов, Владимир Иванович

Х 
 Харченко, Евгений Фёдорович (род. 1946)

Ч 
 Чижевский, Олег Тимофеевич
 Чобанян, Владимир Аршалуйсович

Ш  
 Шалыгин, Аркадий Сергеевич
 Шаповалов, Анатолий Борисович
 Шамшев, Кирилл Николаевич (1925—2014) 
 Шахиджанов, Евгений Сумбатович
 Шевчук, Александр Борисович
 Шевяков, Анатолий Владимирович
 Шеремет, Игорь Борисович
 Шипунов, Аркадий Георгиевич (1927—2013), академик РАРАН (1994)
 Шурыгин, Виктор Александрович

Примечания

Источники 
 Список действительных членов академии на официальном сайте РАРАН
 Профессорско-преподавательский состав кафедры МАИ «Системный анализ и управление» (кафедра 604)
 

 
РАРАН